Широкий Луг — топоним

 Широкий Луг — село, Заринский район, Алтайский край, Россия
 Широкий Луг — село, Тячевский район, Закарпатская область, Украина